Грун () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Грун, Аппи (1928—2015) — нидерландский футболист, нападающий.
 Грун, Роберт (род. 1938) — нидерландский гребец.
  (Питер де Смет) — нидерландский писатель.
 Грун, Элс де (род. 1949) — нидерландская детская писательница.

См. также 
 Грунь
 Грунт